Никуцэ Ангелович Тэнасе (12 августа 1924 — 5 сентября 1986; ) румынский писатель, поэт и сатирик.

Биография 
Родился в столичной коммуне Рошу, Бухарест в семье коммивояжёра Ангела Никуцэ и её жены Елены Молдован. После окончания училища в Бухаресте, работал в качестве замочного механика в Авриге (уезд Сибиу), а затем в г. Хунедоара. Впервые начал публиковать свои стихи в ежедневной газете Хунедоарского металлургического комбината в 1948 г.

Карьера 
В 1950 г. поступил в школу литературы и литер. критики им. Михаила Эминеску в Бухаресте. Работал в акчестве редактора в журналах «Урзика/Urzica» («Крапива»), позднее в «Скынтее/ Scînteia» (Лучь). Сотрудчила с другими ведущими журналами и газетами Румынии (Scînteia, Contemporanul, Flacăra, Gazeta literară, Luceafărul, Presa noastră, Revue Roumaine, Scînteia tineretului, Tribuna, Tînărul scriitor, Viața Românească ș.a.), в которых публиковал свои повести, рассказы, и сатирические фельетоны.

В 1955 г. Л. Е. Котляр перевёл первую повесть писателя с румынского (M-am făcut băiat mare) на русский язык («Как я стал взрослым»). Гослитиздат выпустил тираж книги.

Список произведений 
 M-am făcut băiat mare («Как я стал взрослым», 1955)
 A billentyus szajmuzsika
 Muzicuța cu schimbător
 Derbedeii
 Acțiunea P. 1500
 Astăzi e ziua mea
 Am fugit de acasă («Я сбежал из дома»)
 Ce oameni, Domnule!
 Plec la facultate
 Fără minuni, Doamne
 Cruce de ocazie
 Eu și îngerul meu păzitor Mitică
 Baiat bun, dar… cu lipsuri: Piesă în trei acte
 Sus mîinile, domnule scriitor
 Ghidul superstițiosului
 Destăinuirea marilor secrete
 Carte de explicare a viselor
 Răpirea ucenicului nevrăjitor
 Fără înger păzitor
 Telefonul de la ora 19
 Portrete în Aqua Forte
 Lume, lume, soro lume!: Patru nuvele aproape autobiografice
 M-am făcut… tată mare: Un fel de jurnal

Премии и награды 
В 1979 г. Тэнасе получил премию писательской ассоциации Бухареста.

Литература 
Bibliografie Dicționarul Scriitorilor Români, editura Albatros, 2002, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi și Aurel Sasu.

Примечания 

Румынские писатели